«Еврооте́ль» (бывшая «Независимость», ) — трёхзвёздочная гостиница во Львове (Украина). Расположена в километре от исторической части города, по адресу: ул. Тершаковцев, 6а.

Гостиница была открыта после двухгодичной реконструкции в декабре 2007 года. Занимает семиэтажное здание бывшей гостиницы «Незалежність».

«Евроотель» имеет 185 мест и 93 номера: 2 апартамента премиум-класса, 4 «люкса», 5 «полулюксов», 6 однокомнатных номеров, остальные — стандартные двухместные номера, с одно- и двухспальными кроватями.

В гостинице есть конференц-зал, номера обеспечены доступом к Интернету, работает бизнес-центр, который предоставляет полиграфические услуги, в конференц-зале и баре также есть Wi-Fi. При гостинице есть ресторан.

См. также 
 Власта (гостиница, Львов)
 Львов (гостиница, Львов)

Ссылки 
 Гостиница Евроотель на карте Львова
 Сайт гостиницы
 У Львові відкрили «Євроготель»
 У Львові відкрили новий тризірковий «Євроготель»

Гостиницы Львова